Media Markt-Saturn Holding a Media Markt cégcsoport anyavállalata
 Media Markt nemzetközi kiskereskedelmi üzlethálózat
 Media Markt a cégcsoport magyarországi vállalata